Die Saison 2011/12 der Schweizer Bundesliga im Schach sah einen Zweikampf um den Titel zwischen dem ASK Winterthur und dem Titelverteidiger Valais, den die Winterthurer dank des Sieges im direkten Vergleich für sich entscheiden konnten. 

Aus der 2. Bundesliga war der SC Lyss-Seeland aufgestiegen. Dieser erreichte den Klassenerhalt, während Nimzowitsch Zürich absteigen musste. Mit Valais und Basel BVB zogen zwei Vereine ihre Mannschaften zurück, so dass in diesem Jahr drei Vereine aus der 2. Bundesliga aufstiegen.
Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2011/12.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Aufstiegsspiel zur 1. Bundesliga 

Nachdem Valais seinen Rückzug bekanntgab, entfiel das eigentlich fällige Aufstiegsspiel zwischen den beiden Siegern der Zweitligastaffeln, der SG Riehen und dem SC Bodan, und beide Mannschaften stiegen direkt auf. Da später auch Basel BVB seine Mannschaft zurückzog, wurde um den freien Startplatz ein Aufstiegsspiel zwischen den beiden Zweitplatzierten der Zweitligastaffeln, dem SC Kirchberg und der SG Zürich angesetzt, das am 9. Juni in Kirchberg stattfand. Dieses Aufstiegsspiel gewann Kirchberg mit 4½:3½.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Schachbundesliga (Schweiz)
Schachveranstaltung 2011
Schachveranstaltung 2012
Sportveranstaltung in der Schweiz